Бад-Доберан:

 Бад-Доберан — город в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, Германия.
 Бад-Доберан — бывший район в Германии.